Ysyk-Köl – lago del Kirghizistan
 Regione di Ysyk-Köl – regione del Kirghizistan
 Distretto di Ysyk-Köl – distretto del Kirghizistan